Karl Hülsen ist der Name folgender Personen:

* Karl von Hülsen (1824–1888), deutscher Verwaltungsbeamter und Versicherungsjurist
 Karl Friedrich Hülsen (1794–1858), deutscher Generalmajor